Rio Pau-d’arco kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Rio Pau-d'arco (vattendrag i Brasilien, lat -7,63, long -49,38), Pará, 
 Rio Pau-d'arco (vattendrag i Brasilien, lat -7,82, long -49,51), Pará, 

Robotskapade Brasilienförgreningar